Чермна може бити:

 Чермна (Домажлице), насељено мјесто у округу Домажлице, Плзењски крај, Чешка Република
 Чермна (Трутнов), насељено мјесто у округу Трутнов, Краловехрадечки крај, Чешка Република